Saúl García (ur. 1983) – meksykański wioślarz
 Saúl García (ur. 1994) – hiszpański piłkarz